A ligamentum pisotriquetralis medialis egy apró (mindössze kb. 1 cm hosszú) szalag a csuklóban. A borsócsont (os pisiform) és a háromszögletű csont (os triquetlum) ulnaris része között fut. (közkincs kép nem áll rendelkezésre)

Források

 Interactive Hand 2000

Szalagok és inak